Svínavatn (isl. Świńskie jezioro) – hydronim, którym określane jest 6 zbiorników wodnych na Islandii:
 Svínavatn – jezioro w gminie Húnavatnshreppur, w regionie Norðurland vestra
 Svínavatn – jezioro w gminie Húnavatnshreppur, w regionie Norðurland vestra
 Svínavatn – jezioro w gminie Skagabyggð, w regionie Norðurland vestra
 Svínavatn – jezioro w gminie Eyja- og Miklaholtshreppur, w regionie Vesturland
 Svínavatn – jezioro w gminie Grímsnes- og Grafningshreppur, w regionie Suðurland
 Svínavatn – jezioro w gminie Sveitarfélagið Hornafjörður, w regionie Austurland